

Sigle 
 Movimento Federalista Europeo – movimento politico
 MFE - MediaForEurope – polo televisivo europeo

Codici 
 MFE – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di McAllen-Miller di McAllen (Stati Uniti)
 mfe – codice ISO 639-3 del creolo mauriziano

Società 
 MFE - MediaForEurope – società italiana di diritto olandese proprietaria di Mediaset